EALT steht für:
Edmonton and Area Land Trust, kanadische Naturschutzorganisation
European Academy of Legal Theory, Brüssel

Abkürzung